Goran Pandev (Macedonisch: Горан Пандев) (Strumica, 27 juli 1983) is een Macedonisch betaald voetballer die doorgaans in de aanval speelde. Pandev debuteerde in 2001 in het Macedonisch voetbalelftal, waarvan hij zowel recordinternational als topscorer aller tijden werd.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
 Pandev debuteerde op 6 juni 2001 in het Macedonisch voetbalelftal. Hij viel toen in de 66e minuut in voor Argjend Beqiri in een kwalificatiewedstrijd voor het WK 2002 in en tegen Turkije. Hij groeide vervolgens uit tot zowel nationaal recordinternational als topscorer aller tijden van Macedonië. Hij scoorde in zijn interlandloopbaan tegen onder meer Nederland, Spanje, Denemarken, Tsjechië en Noorwegen.
 In 2021 debuteerde hij met zijn land op het EK 2020. In de eerste wedstrijd tegen Oostenrijk scoorde Pandev.

Erelijst

Individueel als speler

Zie ook
Lijst van spelers van het Macedonische voetbalelftal
FK Akademija Pandev

Pandev, Goran